Kiesslich oder Kießlich ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Kiesslich (1858–1925), tschechischer Sportler
 Curt Wolfram Kiesslich (Kurt Wolfram Kießlich; vor 1918–nach 1926), Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Kunstmaler

Siehe auch
 Kieslich
 Kiesling